TPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tapeta (Liberia)
 t.p.t. – tanto per tanto – pasticceria – indica una combinazione di zucchero e farina di mandorle nella stessa quantità. Tanto zucchero (peso) per tanta farina di mandorle (peso)